Pini ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Pini (1909–1990), italienischer Schauspieler
 Aleardo Pini (1907–1958), Schweizer Politiker
 Alfredo Pini († 2015), Schweizer Architekt
 Carolina Pini (* 1988), italienische Fußballspielerin
 Gianluca Pini (* 1973), italienischer Politiker
 Giuditta Pini (* 1984), italienische Politikerin
 Ingo Pini (* 1936), deutscher Klassischer Archäologe
 Massimo Pini (1936–2003), Schweizer Politiker
 Matt Pini (* 1969), australisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Michela Pini (* 1980), Schweizer Filmproduzentin
 Mick Pini (* 1949), englischer Musiker
 Napoleone Pini (1835–1907), italienischer Zoologe und Paläontologe
 Richard Pini (* 1950), US-amerikanischer Comiczeichner, siehe Richard und Wendy Pini 
 Rodolfo Pini (1926–2000), uruguayischer Fußballspieler
 Ryan Pini (* 1981), papua-neuguineischer Schwimmer
 Sebastian Pini (* 1967), deutscher Politiker (FDP)
 Udo Pini (* 1941), deutscher Herausgeber und Autor
 Wendy Pini (* 1951), US-amerikanische Comiczeichnerin, siehe Richard und Wendy Pini 

Pini ist der Name folgender Orte:
 Pini (Timiș), Dorf im Kreis Timiș (Rumänien)
 Pini-Haus in München
 Pini (Insel), indonesische Insel, westlich von Sumatra